

Скалін — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Скалін — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства